Revanche est un mot pouvant désigner :

 La Revanche, un petit poème satirique d'Oliver Goldsmith (1774) ;
 La Revanche, une comédie en trois actes et en prose de François Roger et Auguste Creuzé de Lesser, représentée sur le théâtre de la Comédie-Française le  ;
 La Revanche de Séraphine, pièce en deux actes avec un prologue, par Armand de Pontmartin (1869) ;
 La Revanche de Candaule, opéra-comique en un acte, représenté à la fin du  au théâtre des Bouffes-Parisiens ; les paroles de ce vaudeville sont de Henri Thierry et Paul Avenel ; la musique de Jean-Jacques-Joseph Debillemont est chantée par Jean Berthelier, le dénommé Lécuyer et mademoiselle Fonti.
 La Revanche désigne le désir des nationalistes français ou allemands de venger la défaite de leur pays lors d'une des trois  (1870-1871, 1914-1918 ou 1939-1945).
 La Revanche, journal français (1886-1887).
 Revanche, un personnage de bande dessinée apparue en 1993 dans le périodique américain X-Men: Legacy de Marvel Comics ;
 Revanche, un film autrichien réalisé en 2009 ;
 Revanche, un film policier français réalisé en 2012 par Stéphane Roquet ;
 Revanche, un roman de Dan Simmons paru en 2002.

Bibliographie 
 .

Voir aussi 
 Vengeance